Аспе́кт (от  «вид, облик; взгляд, точка зрения») — одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определённой точки зрения.
 Аспект — в лингвистике синоним «вид».
 Аспект — угловое расстояние между точками небесной сферы
 Аспект — в геоботанике внешний вид фитоценоза.
 Аспект — логический объект в аспектно-ориентированном программировании, который позволяет объединять однотипные по функциональности элементы разных объектов.